Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Pavlyuchenkova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Sania Mirza.

Faits marquants 
Peu avant sa demi-finale face à Serena Williams, Victoria Azarenka déclare forfait à cause d'une blessure au gros orteil du pied droit et ne sera peut-être pas remise à temps pour l'Open d'Australie, où elle est tenante du titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2013 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2013
Brisbane
Tennis en Australie en 2012
Tennis en Australie en 2013
Tennis en décembre 2012
Tennis en janvier 2013